La Grâce de Dieu peut désigner :
 La Grâce de Dieu, (1977) roman de Jean Noli
 La Grâce de Dieu (, 1982), roman de Bernard Malamud
 La Grâce de Dieu, quartier de Caen dans le Calvados
 La Grâce de Dieu, navire français.